Louis Terrier peut être :

 Louis Terrier (1854-1895), personnalité politique ;
 Louis Terrier, médecin (de son nom complet Louis-Félix Terrier).

Homonymie